Koniecpol (plaats), plaats in Polen
 Koniecpol (gemeente), gemeente in Polen